Storlands ören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storlands ören, Nagu, Åboland, 
 Storlands ören, Kimitoön, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar